УЗ — аббревиатура, имеющая несколько значений.
 УЗ — Укрзализныця, Украинские железные дороги — Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины
 УЗ — Учреждение здравоохранения
 УЗ — управление знаниями (менеджмент знаний)
 УЗ — учётная запись
 УЗ, Учен. зап. или Уч. зап. — Учёные записки
 УЗ — условный знак
 УЗ — угроза заражения
 УЗ — угроза затопления
 УЗ — участок заражения
 УЗ — управление запасами
 уз. — узкий
 Узб, уз. или узб. — узбекский, Узбекистан
 УЗ — учебное заведение
 УЗ — участок загрязнения
 УЗ — учётная задача
 УЗ — усилитель записи
 УЗ — универсальный запал
 уз или уз. — узел — морская единица измерения скорости
 УЗ — удлинённый заряд
 УЗ — ультразвук, ультразвуковой
 УЗО, УЗ или здравупр — управление здравоохранения

См. также 
 Уз
 Узы